Пауль Матсович Руммо (;14 июля 1909 — 28 марта 1981, Таллин) — эстонский советский поэт, драматург и литературный критик. Лауреат Премии Советской Эстонии (1950). Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1952).

Биография 
Родился в 1909 году в деревне Калбу волости Кехтна, Харьюмаского уезда Эстляндской губернии в семье фермера.

В 1930 году окончил Таллинскую учительскую семинарию и до 1937 года работал учителем.

С 1938 по 1940 год редактировал журнал «Meie Noorus» («Наша молодёжь»).

После освобождения Эстонии в 1940 году активно включился в политическую и общественную жизнь, работал в системе Министерства просвещения Эстонской ССР, заведовал Управлением кинофикации Эстонской ССР, а в 1941 году назначен директором Государственного театра «Эстония».

В 1940 году от трудящиеся Таллина — Hымме избран депутатом Верховного Совета Эстонской ССР 1-го созыва.

В войну был в эвакуации, работал литературным сотрудником Государственного художественного ансамбля ЭССР в Ярославле . Был активным сотрудником дивизионных газет.

С 1948 по 1949 год он был главным редактором издательства «Ilukirjandus ja Kunst» («Художественная литература и искусство»).
 
В 1950 году за кантату «Власть народа» и тексты песен удостоен Премии Советской Эстонии.

В 1952 году присвоено звание Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР.

До 1958 года занимал руководящие посты в сфере культуры — руководитель Государственного киноцентра, снова директор Эстонского театра, редактор журнала «Teater ja Muusika» («Театр и музыка»).

С 1962 по 1969 год он был поэтическим консультантом Союза писателей Эстонской ССР.

Награжден 2 орденами, в том числе в 1979 году за заслуги в развитии советской литературы награждён Орденом Дружбы Народов, а также медалями.

Умер в 1981 году в Таллине.

Творчество 
В тридцатые годы писал пьесы для детей и юношества.

В 1943 году в Ярославле написал антифашистскую пьесу «Коричневая чума», поставленную драматической труппой Государственного художественного ансамбля ЭССР в Ярославле под руководством режиссёра Антса Лаутера. Написанные в военные годы стихотворения составили сборник стихов «Борющаяся родина» (1946).

В 1950 году вышел посвящённый десятилетию Советской Эстонии сборник стихов «Власть народа». Далее gоследовали сборники «Волга-Дон» (1953), «Катящийся камень» (1955), «Пролог и поэмы» (1961) куда вошла в том числе документальная поэма «Альфред и Анна», «Разорванная нить» (1969), «Походная песня» (1979).

В книгах «Туристом в седьмой великой державе» (1959) и «Как создавались стихи» (1969) собраны критические и публицистические статьи.

Автор либретто трех эстонских опер: двух опер Э. Каппа «Огни мщения» (1945) и «Певец свободы» (1950) и в соавторстве с К. Мерилаас либретто оперы Г. Эрнесакса «Рука об руку» (1955).

Составил три сборника литературной критики, в том числе влиятельную антологию "Eesti luule («Эстонская поэзия», 1967).

Семья 
Жена — редактор ряда газет Тийо Руммо, дочь — театровед Ли Тормис, сын — писатель Пауль-Ээрик Руммо.

Литература 
 Марков Н. — В неустанном поиске: к 70 дню рождения П. Руммо // Советская Эстония, 14 июля 1979
 Томсон Э. — К юбилею Пауля Руммо: воспоминания писателя /// Вечерний Таллин, 14 июля 1979

Источники 
 Руммо Пауль Матсович // Писатели Советской Эстонии: краткий биографический справочник / Л. Реммелгас. — Эстонское гос. изд-во, 1956. — 268 с. — стр. 157—159
 Руммо Пауль Матсович // Писатели советской Эстонии. — Эстонское гос. изд-во, 1950. — 120 с. — стр. 99-102
 Руммо Пауль // Большая советская энциклопедия

Лауреаты премии советской Эстонии
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 1-го созыва
Персоналии:Национальная опера «Эстония»
Члены Союза писателей Эстонии
Поэты Эстонии
Поэты СССР
Литературные критики Эстонии